"Barbarian" signifie "barbare" en anglais.

Cinéma
 Conan the Barbarian est le nom original de Conan le Barbare, personnage de fiction créé par Robert E. Howard.
 Barbarian est un film américain réalisé par Henry Crum en 2003.
 Les Barbarians est un film américano-italien de 1987 ayant pour vedette les « Barbarian Brothers » David et Peter Paul.
  est un film d'horreur américain réalisé par Zach Cregger (2022).

Jeu vidéo
 Barbarian: The Ultimate Warrior (1987) et Barbarian II: The Dungeon of Drax (1989), une série de jeux vidéo édité par Palace Software.
 Barbarian (1987) et Barbarian II (1991), une série de jeux vidéo édité par Psygnosis.
 Barbarian est un jeu vidéo développé par Saffire en 2002.

Sports 
 Les Barbarians désignent plusieurs clubs de rugby à XV sur invitation :
 Barbarians : idée originale au niveau international, fondé en 1890,
 Barbarians de la Nouvelle-Zélande : déclinaison, fondé en 1937,
 Barbarians français : déclinaison, fondé en 1979,
 Barbarians suisses : déclinaison, fondé en 1988,
 Fiji Barbarians : déclinaison, fondé en 2006.
 Brussels Barbarians Rugby Football Club, un club belge de rugby à XV

Divers 
 Barbarian est un étalon éduqué par Xavier Delalande et monté par Philippe Rozier aux Jeux olympiques de Sidney 2000.